Пикалёво:
 Пикалёво — город в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Пикалёво — бывший посёлок при станции в Бокситогорском районе Ленинградской области, в настоящее время вошёл в состав города Пикалёво.
 Пикалёво — деревня во Владимирской области.
 «Пикалёво» — название футбольного клуба «Металлург» из города Пикалёво в 2002—2004 годах.